John McKay (?) motorkerékpár-versenyző
 John McKay (1939–2022) brit-kanadai matematikus
 John McKay (1957–) angol gitáros, dalszerző (Siouxsie and the Banshees)
 John McKay (1965–) skót filmrendező